Den aldersbetingede fertilitetskvotient angiver, hvor mange  børn, kvinderne i en bestemt alder føder. Den angives normalt pr. 1000 kvinder og beregnes for de fleste lande for hver 1 års aldersinterval for kvinderne fra 15 til 49 år. De aldersbetingede fertilitetskvotienter bruges bl.a. til at beregne samlet fertilitet, som er et samlet mål for frugtbarheden i et land, samt bruttoreproduktionstallet og nettoreproduktionstallet.

Demografiske begreber
Aldring